Igreja de Jesus — igreja mãe da Companhia de Jesus, em Roma
 Igreja dos Jesuítas (Valeta) — em Malta
 Igreja Jesuíta (Sibiu) — na Roménia
 Catedral-Basílica Primacial de São Salvador — no Brasil

Desambiguações de templos